Jord kan henvise til flere emner:

 Jorden – planet i solsystemet
 Jordart – en løs geologisk dannelse, fx sand, ler eller moræne, i modsætning til hårde bjergarter, fx kalksten eller granit
 Jord, jordbundstype eller overjord – organisk mørk jordart lige under jordoverfladen, hvor planter kan gro
 Matrikel (grund) – et indmålt jordstykke, hvis ejer fremgår af en matrikel
 Agerjord – landbrugsarealer anvendt til dyrkning af afgrøder, som en økonomisk produktionsfaktor
 Jord (elektrode) – elektrisk jordforbindelse
 Mount Jord – bjerg i Antarktis
 Fjørgyn eller Jord – den nordiske gudinde for jorden